|-
| (42201) 2001 DH29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42202) 2001 DC31||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42203) 2001 DB35||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42204) 2001 DW35||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42205) 2001 DT38||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42206) 2001 DJ41||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42207) 2001 DL46||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42208) 2001 DQ47||||19 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42209) 2001 DF48||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42210) 2001 DL49||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42211) 2001 DO49||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42212) 2001 DO51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42213) 2001 DU51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42214) 2001 DA52||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42215) 2001 DO52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42216) 2001 DX52||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42217) 2001 DK53||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42218) 2001 DN59||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42219) 2001 DY59||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42220) 2001 DC60||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42221) 2001 DA62||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42222) 2001 DT62||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42223) 2001 DC63||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42224) 2001 DT65||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42225) 2001 DV72||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42226) 2001 DO81||||26 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42227) 2001 DS93||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42228) 2001 DO95||||18 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42229) 2001 DC99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42230) 2001 DE108||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42231) 2001 EM1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42232) 2001 EH2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42233) 2001 EL2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42234) 2001 EP2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42235) 2001 EM10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42236) 2001 EP19||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42237) 2001 EG21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42238) 2001 FF4||||19 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42239) 2001 FB20||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42240) 2001 FX34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42241) 2001 FF45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42242) 2001 FU61||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42243) 2001 FB65||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42244) 2001 FH65||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42245) 2001 FB88||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42246) 2001 FX121||||29 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (42247) 2001 FU156||||26 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42248) 2001 FU186||||18 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42249) 2001 HZ27||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42250) 2001 KS12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42251) 2001 LA||2001 LA||1 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42252) 2001 LU2||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42253) 2001 NQ12||||13 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42254) 2001 NX21||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42255) 2001 OT22||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42256) 2001 OA63||||20 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42257) 2001 OU68||||16 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42258) 2001 OZ68||||17 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42259) 2001 OD81||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42260) 2001 OX82||||27 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42261) 2001 OC92||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42262) 2001 PE6||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42263) 2001 PA42||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42264) 2001 QZ30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42265) 2001 QL69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42266) 2001 QZ77||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42267) 2001 QJ81||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42268) 2001 QO91||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42269) 2001 QB117||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42270) 2001 QA139||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42271) 2001 QL154||||24 серпня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (42272) 2001 QH179||||28 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42273) 2001 QO245||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42274) 2001 QM264||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42275) 2001 RG17||||11 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42276) 2001 SV35||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42277) 2001 SQ51||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42278) 2001 SH265||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42279) 2001 SP267||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42280) 2001 SS267||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42281) 2001 SW267||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42282) 2001 SB283||||22 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42283) 2001 SQ316||||25 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42284) 2001 TV8||||9 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42285) 2001 TN40||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42286) 2001 TN41||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42287) 2001 TE51||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42288) 2001 TC65||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42289) 2001 TY105||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42290) 2001 TU114||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42291) 2001 TD121||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42292) 2001 TN150||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42293) 2001 UZ3||||17 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42294) 2001 UP5||||21 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 42295 Teresateng||||23 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (42296) 2001 UJ31||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42297) 2001 UL73||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42298) 2001 UP123||||22 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (42299) 2001 UQ136||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42300) 2001 UU140||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

42200